Beaudry ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Beaudry (1927–2009), kanadischer Ruderer
 Jean-Louis Beaudry (1809–1886), kanadischer Politiker und Unternehmer
 Karl Friedrich Beaudry (1812–1894), russischer Veduten-, Landschafts-, Genre- und Porträtmaler 
 Paul Beaudry (* 1960), kanadischer Ökonom
 Philippe Beaudry (* 1987), kanadischer Fechter
 Prudent Beaudry (1816–1893), US-amerikanischer Politiker
 Roméo Beaudry (1882–1932), kanadischer Komponist, Musikkritiker, -produzent und -verleger
 Sarah Beaudry (* 1994), kanadische Biathletin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beaudry (Arkansas), im Garland County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Beaudry (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal

Siehe auch:
 Baudry